Ipsos steht für:

 Ipsos, französisches Marktforschungsunternehmen
 ein antiker Ort in Phrygien, siehe Schlacht bei Ipsos